Susana Rodríguez puede referirse a:

 Susana Rodríguez Gacio (1988-), médica y deportista española.
 Susana Rodríguez González (1976-), deportista española.
 Susana Rodríguez Navarro (1972-), investigadora española.